Dans l'histoire des Pays-Bas, trois inondations de la Sainte-Élisabeth sont mémorables :

 Raz-de-marée de la Sainte-Élisabeth en 1404, la côte belge a été modifiée.  
 Raz-de-marée de la Sainte-Élisabeth en 1421, créant le Biesbosch, la Striene a disparu, de nouveaux cours d'eau ont vu le jour. 
 Raz-de-marée de la Sainte-Élisabeth en 1424, des travaux sur le Biesbosch avait débuté à la suite de l'inondation précédente, mais il a été convenu de le laisser inondé.

Voir aussi 
 Liste des catastrophes naturelles aux Pays-Bas